Libice è il nome delle seguenti località:
 Libice nad Cidlinou – comune ceco
 Libice nad Doubravou – comune ceco
 Libice – frazione del comune tedesco di Schwielochsee